Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 580 dans le monde, comme : 

 Route 580 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 580 en Finlande
  dans certains pays